Geografia:
 Granger (Indiana)
 Granger (Iowa)
 Granger (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Granger (Washington)
 Granger (Wyoming)
 Biografies:
 Clive Granger (Swansea, 1934 - Rotterdam, 2009), economista i professor universitari gal·lès
 Hermione Granger, personatge de la sèrie de llibres de Harry Potter
 Jayson Granger (Montevideo, Uruguai, 1989), jugador de bàsquet uruguaià
 Walter Willis Granger (Middletown Springs, 1872 - Lusk, 1941), paleontòleg estatunidenc